

Bułgaria 
 Wasił Lewski – wieś w obwodzie Płowdiw
 Wasił Lewski – wieś w obwodzie Silistra
 Wasił Lewski – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Wasił Lewski – wieś w obwodzie Tyrgowiszte
 Wasił Lewski – rewolucjonista